Blanche de Navarre est un nom porté par plusieurs personnalités féminines de la maison royale de Navarre, notamment :
 Blanche de Navarre, morte en 1156, fille du roi Garcia V de Navarre, devenue reine de Castille par son mariage avec le futur Sanche III de Castille ;
 Blanche de Navarre (1177-1229), fille du roi Sanche VI de Navarre, devenue comtesse de Champagne en 1199 par son mariage avec Thibaut III de Champagne ; elle sera régente de Champagne et de Navarre durant la minorité de son fils, Thibaut ;
 Blanche de Navarre (1226-1283), dite aussi Blanche de Champagne, fille de Thibaut IV le Chansonnier, comte de Champagne et roi de Navarre, devenue duchesse de Bretagne par son mariage avec le futur duc Jean Ier de Bretagne ;
 Blanche d'Artois (1248-1302), fille de Robert Ier d'Artois, devenue reine consort de Navarre en 1270 par son premier mariage avec Henri (mort en 1274), comte de Champagne et roi de Navarre ; elle fut régente de Navarre et de Champagne pendant la minorité de sa fille Jeanne Ire de Navarre ;
 Blanche de Navarre (1331-1398), fille de Philippe III, comte d'Évreux et de Jeanne de France, reine de Navarre, devenue reine de France en 1350 par son mariage avec le roi Philippe VI de Valois ;
 Blanche I (1387-1441), reine de Navarre de 1425 à 1441, est la fille du roi Charles III de Navarre ;
 Blanche II de Navarre (1424-1464), fille de Blanche , reine de Navarre et de Jean II d'Aragon, épouse (union jamais consommé) de Henri IV de Castille, prétendante au trône de Navarre contre son père.

Voir aussi 
 Blanche de France

Homonymie dynastique